

Pessoas
Chandler Bing, personagem fictício da popular sitcom estadunidense Friends 
Chandler Riggs, ator norte-americano
Raymond Chandler, romancista norte-americano

Localidades
Chandler (Arizona)
Chandler (Indiana)
Chandler (Minnesota)
Chandler (Oklahoma)
Chandler (Texas)

Outros
 Chandler (filme) - filme de 1971

Desambiguação